Lait steht für:

 Lait (Mau-Nuno), ein Dorf im osttimoresischen Suco Mau-Nuno, Gemeinde Ainaro
 Jack Lait (1883–1954), US-amerikanischer Journalist, Dramatiker und Schriftsteller